Montcel est un toponyme français qui peut désigner les communes suivantes :

 Montcel (Puy-de-Dôme), commune française du département du Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Montcel (Savoie), commune française du département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme